Wracając do powrozu () – opowiadanie s-f Rogera Zelazny’ego, którego akcja rozgrywa się w świecie Amberu. Po raz pierwszy zostało opublikowane w czasopiśmie „Pirate Writings” w 1995 roku.

Przedstawia historię po zakończeniu Księcia Chaosu. Narratorem jest Frakir – obdarzony żeńską świadomością, magiczny powróz-dusiciel Merlina.

W Polsce opowiadanie to ukazało się 25 maja 2017 roku w miesięczniku „Nowa Fantastyka” w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy.

Fabuła 
Przebudzenie powrozu kontynuuje historię od punktu, w którym zakończyło się opowiadanie Całunnik i Guisel. Czarodziej odpowiedzialny za zdarzenia zza lustra ucieka do pokoju Flory przed Guiselem, którego Merlin wysłał przez lustro w Amberze. Flora woła do pomocy Luke’a, a ten zabija Guisela za pomocą miecza Branda o nazwie Werewindle. Czarodziejowi zza lustra udaje się zbiec. Opowiadanie opisuje również dalsze losy Frakir. Okazuje się, że jej zwiększona wrażliwość, nabyta w trakcie podróży z Merlinem po miejscu pomiędzy Cieniami, nie zanikła. Powracając do rzeczywistości doznała szoku, utraciła na nowo mowę, lecz powoli zaczęła dochodzić do siebie. Przekazała pewne szczegóły na temat Werewindle’a oraz spikarda znalezionego przez Merlina Luke’owi i Fionie. Werewindle to według niej przemieniony spikard Rawg. Przy jego pomocy można zgromadzić wystarczająco dużo mocy, by zniszczyć świat.

Przypisy 

Utwory z cyklu Kroniki Amberu
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1995